Giuseppe Zuech – politico italiano
Stefano Zuech – scultore italiano